Francis Winnington ist der Name folgender Personen:

* Francis Winnington (Politiker, 1634) (1634–1700), englischer Politiker
 Francis Winnington (Politiker, 1704) (1704–??), britischer Politiker